Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Nowa Wieś – kolonia wsi Nowa Wieś w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Kolonia Nowa Wieś – kolonia wsi Nowa Wieś w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Trzcianne
 Kolonia Nowa Wieś – kolonia wsi Nowa Wieś w woj. podlaskim w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Kolonia Nowa Wieś – kolonia wsi Chocimów w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Kolonia Nowa Wieś – kolonia wsi Nowa Wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. olsztyńskim, w gminie Purda